Síncope (llengua), fenomen fonètic.
 Síncope (medicina), pèrdua brusca de consciència.
 Síncope (música), prolongació d'una nota atacada en una part feble del compàs cap a una part d'igual o major intensitat.